Esistono due Comete chiamate Ikeya-Seki:
La cometa Ikeya-Seki (C/1965 S1)
La cometa Ikeya-Seki (C/1967 Y1)